A Stage Romance – cortometraggio del 1911 diretto da Bannister Merwin
A Stage Romance – film del 1922 diretto da Herbert Brenon